A Temporada da PLK de 2018–19, também conhecida como Energa Basket Liga por motivos de patrocinadores, foi a 85ª edição da principal competição da modalidade no país. o Anwil Włocławek defende seu título nacional.

Participantes

Temporada regular

Classificação Temporada Regular

Resultados

Playoffs

Confrontos

Quartas de final

Semifinal

Decisão de terceiro colocado

Final

Premiação 

2019 no basquetebol
Liga Polonesa de Basquetebol